Miguel Morayta puede referirse a:

 Miguel Morayta Sagrario (1834 - 1917), político republicano español.
 Miguel Morayta Martínez (1907 - 2013), guionista y director de cine español radicado en México, nieto del anterior.